Шумков Олександр Сергійович — український громадський активіст, військовослужбовець Збройних Сил України, політичний в'язень.
 Шумков Степан Антонович (1910—1976) — чуваський поет, відомий під псевдонімом Стихван Шавли.